VZE steht für:
 Vereinigung für Zucht und Erhaltung einheimischer und fremdländischer Vögel, seit 1952
 Verkehrszeichenerkennung bei Fahrerassistenzsystemen

 Vollzeiteinheit

VzE steht für:
 Verein zur Errichtung Evangelischer Krankenhäuser, von 1929 bis 2009

Abkürzung